I. Mária jeruzsálemi királynő (1192–1212)
 I. Mária  lunai grófnő (1353–1406), Aragónia, Valencia, Mallorca, Szardínia királynéja 
 I. Mária szicíliai királynő (1363–1401), Aragóniai Mária, a „boldogtalan királynő”
 I. Mária magyar királynő (1371–1395), Anjou-házi magyar és lengyel királyi hercegnő, Magyarország és Horvátország királynője 
 I. Mária burgundi hercegnő (1457–1482)
 I. Mária angol királynő (1516–1558), VIII. Henrik király leánya (Tudor Mária, „Véres Mária”) 
 I. Mária skót királynő (1542–1587), I. (VI.) Jakab angol és skót király leánya (Stuart Mária)
 I. Mária portugál királynő (1734–1816), I. József portugál király leánya („Siránkozó Mária”)